|-
| 30101 - || 2000 FA || 16 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30102 - ||  || 26 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30103 - ||  || 28 martie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 30104 - ||  || 27 martie 2000 ||  || 
|-
| 30105 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30106 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30107 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30108 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30109 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30110 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30111 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30112 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30113 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30114 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30115 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30116 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30117 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30118 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30119 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30120 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30121 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30122 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30123 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30124 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30125 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30126 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30127 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30128 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30129 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30130 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30131 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30132 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30133 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30134 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30135 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30136 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30137 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30138 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30139 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30140 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30141 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30142 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30143 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30144 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30145 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30146 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30147 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30148 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30149 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30150 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30151 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30152 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30153 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30154 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30155 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30156 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30157 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30158 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30159 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30160 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30161 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30162 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30163 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30164 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30165 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30166 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30167 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30168 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30169 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30170 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30171 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30172 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30173 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30174 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30175 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30176 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30177 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30178 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30179 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30180 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30181 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30182 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30183 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30184 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30185 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30186 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30187 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30188 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30189 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30190 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30191 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30192 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30193 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30194 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30195 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30196 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30197 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30198 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30199 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30200 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-